Император Нинко (仁孝天皇; ) — 120-й правитель в истории Японии, правил с 31 октября 1817 до самой смерти. Имя Аяхито (). Титул Юта-но-мия ().

Жизнеописание 
Император Нинко родился 16 марта 1800 года. Он был четвёртым сыном императора Кокаку. Матерью мальчика была старшая фрейлина императорского двора Кандзюдзи Тадако. Новорождённому дали имя Аяхито и титул принц Юта.

В 1809 году принц был провозглашён наследником престола и получил титул котайси. В апреле 1817 отец передал ему титул императора Японии. 31 октября того же года состоялась церемония интронизации нового монарха.

Император Нинко, так же как и его предшественники, занимался реставрацией старинных обрядов и обычаев императорского двора. В частности, он возобновил практику предоставления посмертных имён и титула тэнно («небесный повелитель») японским монархам для прославления их заслуг. Император начал строительство академии Гакусюсё для повышения уровня образованности столичной аристократии. Академия была достроена во время правления его сына, императора Комэя и получила название Гакусюин.

21 февраля 1846 года Император Нинко умер в 45-летнем возрасте. Его похоронили в  на территории монастыря Сэнрю-дзи в районе Хигасияма в Киото

Генеалогия

Девизы правления 
В период правления Нинко были объявлены следующие девизы правления (нэнго):
 Бунка (1804—1818)
 Бунсэй (1818—1830)
 Тэмпо (1830—1844)
 Кока (1844—1848)

Примечания 

 14